Andrea Valiante (1761-1829) – militare, rivoluzionario e massone italiano
Antonio Valiante (1939-2019) – politico italiano
Mario Valiante (1925-2018) – politico italiano
Simone Valiante (1974) – politico italiano, figlio di Antonio